Коберг — многозначный термин преимущественно связанный с географическими названиями.

 Коберг () — коммуна в Германии;
 Коберг () — остров в Канаде;
 Коберг (или Кобёрг) () — полуостров на севере Австралии.

Примечания